M99 (латиницей) может обозначать:

 M99 — галактика в созвездии Волосы Вероники.
 Barrett M99 — американская крупнокалиберная снайперская винтовка
 M99B/M06 — китайская крупнокалиберная снайперская винтовка

См. также 
 М-99